Bernieridae — семейство птиц из отряда воробьинообразных. Семейство было официально создано в 2010 году на основе анализа мтДНК цитохромы B и 16S рРНК (Cibois и др., 1999, 2001), а также нДНК RAG-1 и RAG-2 экзона (Бересфорд и др., 2005). Эти птицы являются эндемиками Мадагаскара.

Монофилия этой группы была предложена еще в 1934 году (Salomonsen, 1934). Но традиционная классификация этих птиц была сохранена из-за отсутствия целенаправленных исследований. Представители семейства ранее относили к бюльбюлевым, тимелиевым и славковым.

Классификация 
На январь 2020 года в семейство включают 8 родов и 11 видов:

Виды, ранее включавшиеся в семейство бюльбюлевых (Pycnonotidae)
 Род  (ранее в Phyllastrephus)
 
 Род  (ранее в Phyllastrephus)
 
 
 
 
Виды, ранее включавшиеся в семейство славковых (Sylviidae)
 Род 
 
 Род 
 
 Род 
 
Виды, ранее включавшиеся в семейство тимелиевых (Timaliidae)
 Род 
 
 Род  (ранее Neomixis)
 
 Род

Примечания

Литература 
 
 Beresford P., Barker F. K., Ryan P. G. & Crowe T. M. (2005). African endemics span the tree of songbirds (Passeri): molecular systematics of several evolutionary 'enigmas'. Proceedings of the Royal Society 272(1565): 849—858.  PMID 15888418. PDF fulltext.Electronic appendix
 Cibois, Alice; Pasquet, Eric; Schulenberg, Thomas S. & (1999). Molecular Systematics of the Malagasy Babblers (Passeriformes: Timaliidae) and Warblers (Passeriformes: Sylviidae), Based on Cytochrome b and 16S rRNA Sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 13(3): 581—595. .
 Cibois, Alice; Slikas, Beth; Shulenberg, Thomas S. & Pasquet, Eric (2001). An endemic radiation of Malagasy songbirds is revealed by mitochondrial DNA sequence data. Evolution 55(6): 1198—1206.  PDF fulltext.
 Del Hoyo J., Elliot A. & Christie D. (editors). (2006). Handbook of the Birds of the World. Volume 11: Old World Flycatchers to Old World Warblers. Lynx Edicions. ISBN 84-96553-06-X.
 Roberson D. (2006). The Break-up of the Old World warblers: A discussion of the 'new' tree. Version of 2006-06-26. Retrieved on 2007-05-12.
 Salomonsen F. (1934). Revision of the Madagascar Timaliine birds. Ann. Mag. Nat. Hist. (10th series) 14: 60—79.

 
Семейства птиц
Эндемики Мадагаскара